

Scienze

Biologia
Evoluzione, il mutamento di una specie vivente nel corso delle generazioni.
 Per l'evoluzione dell'essere umano, nell'ambito dell'evoluzione sulla Terra vedere Evoluzione umana.
 Per l'evoluzione della vita prima della comparsa dell'uomo, oltre che per la sua cronologia vedi Evoluzione della vita.

Astrofisica
Evoluzione stellare, l'insieme dei cambiamenti nella vita di una stella

Filosofia
Evoluzione, filosofia che ha fatto proprio e reinterpretato il concetto di evoluzione degli esseri viventi.

Televisione
 Evoluzione (Evolution), episodio della settima stagione di Stargate SG-1
Evoluzione (Evolution), episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation

Videogiochi
  Evoluzione, trasformazione di un Pokémon da uno stato inferiore a uno superiore nella serie di videogiochi Pokémon

Altri progetti